Аббревиатура. Принимает значения:
 Полевая окрасочная станция — в составе вооружённых сил предназначена для маскировочного окрашивания вооружения, техники и сооружений в полевых условиях всеми видами красок.
 Положительная обратная связь
 Противообледенительная система
 Припой оловянно-свинцовый
 Проект организации строительства (входит в состав проектной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87)
 ПОС — калька с американской аббревиатуры PDW — Personal defense weapon («Персональное оружие самообороны»)